Marek kan syfta på följande:

 David Frölund, en svensk fotbollsspelare
 Dupnitsa (ort i Bulgarien)